Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 23 van 2020 was de vierde editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 23. Het toernooi begon op 8 januari 2020 en eindigde op 26 januari 2020. Het werd gespeeld in Thailand. Dit toernooi is tevens het kwalificatietoernooi voor het voetbaltoernooi op de Olympische spelen van 2020 in Japan. De nummers 1 tot en met 3 plaatsen zich voor dat toernooi. Japan kwalificeert zich tevens, namens de AFC, als gastland.
Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi, het won in de finale met 1–0 van Saoedi-Arabië. Australië werd derde.

Kwalificatie

Stadions
In augustus 2018 werd besloten dat Thailand gastland is voor dit toernooi. Vietnam en Maleisië waren andere kandidaten voor dit toernooi. Er werden vier stadions geselecteerd. De finale en troostfinale zullen worden gespeeld in het Rajamangalastadion in Bangkok.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
AFC U-23 Championship Thailand 2020

Voetbal in 2020
Asian Cup onder 22
Voetbal in Thailand
Sportevenement in Thailand